Додани () — фамилия. Известные носители:

 Додани, Висар (1857—1939) — албанский журналист и активист.
 Додани, Ник (род. 1993) — американский актёр.